Savery (ook: Saverij) is de achternaam van een Vlaamse kunstenaarsfamilie, die zich eind 16e eeuw in de Noordelijke Nederlanden vestigde.

Tot deze familie behoren:
 Maerten Savery
 Hans Savery de Oude (1564-±1625), schilder
Pieter Savery (1598-1640), schilder
 Jacob Maertensz Savery (±1565-1603), schilder
Hans Savery de jonge (1589-1654), prentkunstenaar, schilder
Jacob Jacobsz Savery (1592-na 1651), schilder en tekenaar
Salomon Savery (1594-na 1666), prentkunstenaar
Jacob Salomonsz Savery (1617-1666), prentkunstenaar en kunsthandelaar
Maria Savery, moeder van prentkunstenaars Roelant Roghman, Geertruydt Roghman en Magdalena Roghman
 Roelant Savery (1576-1639), schilder

Zie ook
 Thomas Savery (1650-1715), Engels ingenieur
 Xavery

Savery